Nghĩa Dũng (Nghệ An), een xã in district Tân Kỳ, provincie Nghệ An.
 Nghĩa Dũng (Quảng Ngãi), een xã in Thành phố Quảng Ngãi, provincie Quảng Ngãi.